Amoudru ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Amoudru, französischer Architekt des 18. Jahrhunderts
 Maurice Jean-Baptiste Amoudru (1878–1961), französischer römisch-katholischer Bischof